Естансија де Сан Дијего има више значења:

 Естансија де Сан Дијего (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Естансија де Сан Дијего (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику